Родриган:

 Родриган (Родриго Диас Карнейро; род. 1972) — бразильский футболист.
 Родриган (Родриго Фернандес Алфлен; род. 1978) — бразильский футболист.
 Родриган (Родриго Сантана; род. 1979) — бразильский волейболист, олимпийский чемпион.
 Родриган (Родриго Гомес дос Сантос; род. 1993) — бразильский футболист.
 Родриган (Родриго де Соуза Прадо; род. 1995) — бразильский футболист.